Ԙ, ԙ (лигатура ЯЕ) — буква расширенной кириллицы. Использовалась в мокшанском алфавите в начале XX века. Обозначала звукосочетание . В современном мокшанском алфавите для этого звука используются буквы Э или Я.

См. также 
 Список букв кириллицы

Ссылки

Примечания